Zakrzówek heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Zakrzówek (Powiat Kraśnicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Kraśnicki der Wojewodschaft Lublin
 Zakrzówek (Żelechów), Dorf im Powiat Garwoliński der Wojewodschaft Masowien; siehe Żelechów
 Zakrzówek (Krakau), Stadtteil in Krakau
 Jezioro Zakrzówek, See in einem Steinbruch in Krakau